E néven ismert csaták, a harmincéves háború során, a szászországi Breitenfeld falunál (ma Lipcse város része):

 első breitenfeldi csata (1631), egyfelől a katolikus liga, másfelől a lutheránus szászok és svédek között, svéd győzelemmel.
 második breitenfeldi csata (1642), egyfelől a szászok és császáriak, másfelől a svédek között, svéd győzelemmel.